Вальдемар III Абельсон () — герцог Шлезвига с 1253 года до своей смерти. Старший сын короля Дании Абеля и Мехтхильды Гольштейнской.

На момент смерти его отца в 1252 году Вальдемар находился в плену в архиепископстве Кёльн как заложник князя-архиепископа. Таким образом, он не смог предъявить права на трон Дании, и младший брат его отца Кристофер I был избран новым королём.

Однако родственники его матери, графы Гольштейна, смогли добиться его освобождения и поддержали его претензии на герцогство Шлезвиг. В 1253 году Кристофер I вынужден был сдаться и сделал племянника герцогом.

В последующие годы Вальдемар боролся со своим дядей, королём Кристофером. Вальдемар умер в 1257 году. Ему наследовал младший брат Эрик I.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Biography in ''Dansk Biografisk Leksikon 1. ed.

Эстридсены
Герцоги Шлезвига
Наследники, не вступившие на престол (Дания)